Hrvatska božićna pjesma, koja je potekla iz Dalmacije.

Poveznice 
 Božićne skladbe

Božićne pjesme